

Acronimi 
 MCN – Museu de Ciencias Naturais di Porto Alegre, (Brasile)

Codici 
 MCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Middle Georgia Regional Airport LEWIS B. WILSON, Macon (Georgia), Stati Uniti